— 213-метровый и 45-этажный  небоскрёб, расположенный по адресу 111-2 Итаямати, район Нака, город Хамамацу, префектура Сидзуока, Япония. Строительство небоскреба было завершено 7 октября 1994 года, официальное открытие произошло в августе 1994 года. Это самое высокое здание в городе Хамамацу, в префектуре Сидзуока, и за пределами трех крупнейших мегалополисов Японии. Верхние 17 этажей занимает отель Okura Act City. На верхнем этаже расположена смотровая площадка, стойка регистрации и свадебная часовня, что делает его одним из самых высоких мест в Японии для проведения свадеб. Здание было спроектировано так, чтобы напоминать губную гармонику, отдавая дань уважения производителям  музыкальных инструментов со штаб-квартирой в городе Хамамацу, включая Yamaha, Roland, Kawai и Tokai Gakki. Act Tower двадцать четвёртый по высоте небоскрёб в Японии по состоянию на 2018 год. Верхнюю часть небоскрёба занимает отель, нижнюю часть - офисы и магазины. 

Из-за частых сильных ветров дующих с гор называемых Караккадзе в местности где стоит город Хамамацу и в связи с землетрясениями для больше устойчивости в небоскрёбе установлены два инерционных демпфера (производства Mitsubishi Heavy Industries) на 45 этаже. При обнаружении колебаний на 1 см или более, 90 тонные инерционные демпферы начинают двигаться с помощью компьютерного управления, они предназначен для гашения колебаний. До завершения строительства небоскрёбов башен-близнецов JR Central Towers в городе Нагоя в 1998 году было самым высоким зданием в регионе Тюбу. Съемка 2-й серии 3 сезона («Этот человек, занят») популярного детективного сериала Фурухата Нинзабуро проходила в здании небоскрёба Act Tower.
На крыше здания находиться вертодром, и ретранслятор для передачи радио.

См. также 
 Список самых высоких зданий префектуры Сидзуока

Примечания

Ссылки 

 
 Act City Hamamatsu (Фонд содействия культуре города Хамамацу) 
 Hamamatsu Act Tower (Act City Investment Limited Company) 
 Okura Act City Hotel Hamamatsu (Отель в Act Tower)
 Городской музей музыкальных инструментов Хамамацу

Небоскрёбы Японии
Небоскрёбы Хамамацу
Здания и сооружения Хамамацу
Здания и сооружения, построенные в 1994 году в Японии
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы, построенные в 1994 году